Hawa steht für:

 Hawa (Mythologie), mythologische Urfrau bei den Mandäern
 Qubbet el-Hawa, altägyptischer Gräberberg

als Abkürzung:
 Hannoversche Waggonfabrik AG (HAWA), 1898 in Linden und Ricklingen bei Hannover gegründete Eisenbahn- und Straßenbahnwagen-Produzent, Automobil-, Kampfflugzeug- und Landmaschinenhersteller

Hawa ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hawa (* 1959), ehemaliger Fußballtorwart in der DDR
 Severius Jamil Hawa (* 1931), irakischer Geistlicher und Erzbischof

Abkürzung